A Can’t Get Enough jelentései

Can’t Get Enough, Tommy Emmanuel 1966-os nagylemeze
Can’t Get Enough, Barry White 1974-es nagylemeze